Spojení písmen P a G může mít různé významy:

PG 
 postgraduální – třetí (doktorský) cyklus vysokoškolského studia
 PG – kód ISO 3166-2 pro Papuu Novou Guineu
 AL-PG – kód ISO 3166-2 pro okres Pogradec
 SPZ černohorského města Podgorica
 Parental Guidance (rodičovské vedení), název několika podobných klasifikací ve filmu a televizi (následující krok je „do 13 let nepřístupno“), například:
 MPAA (US) klasifikace filmů
 BBFC (UK) klasifikace filmů
 OFLC (Austrálie) klasifikace filmů
 TV-PG (US) televizní klasifikace
 Patrologia graeca souborné vydání starší řecké křesťanské literatury (J.-P. Migne); cituje se obvykle číslem svazku, stránky a označením sloupce, např. „PG XCV, 356A“
 Projekt Gutenberg
 prostaglandin – hormon
 série her Panzer General
 zkratka pro proteoglykan

Pg 
 petagram, SI jednotku hmotnosti (1015 gramů)

pg 
 pikogram, SI jednotku hmotnosti (10−12 gramů)

.pg 
 .pg – internetová doména nejvyššího řádu pro Papuu Novou Guineu

P+G 
 P+G, parkoviště Park and Go

Zkratky
Značky